

Lokalizacje

Austria 
 Bernau – miejscowość w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Bernau – miejscowość w kraju związkowym Styria, w powiece Voitsberg

Czechy 

 Bernau - miejscowość w Usteckym kraju, Czechy.

Niemcy 
 Bernau bei Berlin – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Bernau – stacja kolejowa w Bernau bei Berlin
 Bernau am Chiemsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Bernau im Schwarzwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut

Zobacz też 
 Bärnau